Osoby o tym nazwisku:
 Erik Granfelt – szwedzki sportowiec, olimpijczyk
 Hans Granfelt – szwedzki szermierz i lekkoatleta